Il doppio del torneo di tennis Zagreb Open 2005, facente parte della categoria ATP Challenger Tour, ha avuto come vincitori Gabriel Trifu e Tom Vanhoudt che hanno battuto in finale Enzo Artoni e Martín Vassallo Argüello 6-2, 4-6, 7-5.

Teste di serie 

 Robert Lindstedt /  Tripp Phillips (semifinali)
 Gabriel Trifu /  Tom Vanhoudt (Campioni)

 Martin Štěpánek /  Jan Vacek (semifinali)
 Enzo Artoni /  Martín Vassallo Argüello (finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Zagreb Open 2005